«Dover» puede referirse a:

Música 
 Dover, grupo musical español.

Divisiones administrativas

Reino Unido 
 Dover, ciudad y el mayor puerto marítimo de Inglaterra;

Australia 
 Dover (Australia), en Tasmania.

Canadá 
 Dover (Canadá), en Nueva Escocia.

Singapur 
 Dover (Singapur)

Estados Unidos 
 Dover (Arkansas)
 Dover (Carolina del Norte)
 Dover (Delaware), lugar donde se celebra la NASCAR
 Dover (Florida)
 Dover (Idaho)
 Dover (Illinois)
 Dover (Kentucky)
 Dover (Massachusetts)
 Dover (Minnesota)
 Dover (Misuri)
 Dover (Nueva Jersey)
 Dover (Nueva York)
 Dover Plains (Nueva York)
 Dover (Nuevo Hampshire)
 Dover (Ohio)
 Dover (Oklahoma)
 Dover (Pensilvania)
 Dover (Tennessee)
 Dover (Vermont)
 Dover (condado de Buffalo, Wisconsin)
 Dover (condado de Racine, Wisconsin)
 Municipio de Dover , varios en diferentes estados.